Święta ist der polnische Name folgender geographischer Objekte:
 Święta (Złotów), Ort in Großpolen
 Święta (Goleniów), Ort in Westpommern
 Teil des Flusses Tuja
 Šventoji (Neris), Fluss in Litauen